279-я стрелковая дивизия:
 279-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941
 279-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942